Willem II van Aquitanië (?-926), graaf van Auvergne (918-926)
 Willem II van Bourgondië (1075-1125), graaf van Bourgondië (1097-1125)
 Willem II van Gulik (graaf) (?-1207), graaf van Gulik (1176-1207)
 Willem II van Holland (1228?-1256), graaf van Holland (1234-1256)
 Willem II van Dampierre (1225-1251), graaf van Vlaanderen (1246-1251)
 Willem II van Berg (1348-1408), graaf en hertog van Berg, graaf van Ravensberg
 Willem II van Namen, graaf van Namen (1391-1418)